FC Wien – austriacki klub piłkarski, mający siedzibę w wiedeńskiej dzielnicy Favoriten.

Historia 
Chronologia nazw:
 1914: SC Nicholson
 1933: FC Wien
 1973: klub rozwiązano
 1983: FC Wien
 1992: FC Wien – po fuzji z SV Peter Bus
 2006: klub rozwiązano – po fuzji z FC 1980 Wien

Klub sportowy Sportclub Nicholson został założony w miejscowości Wiedeń 18 stycznia 1914 roku. Nazwa pochodzi od angielskiego gwiazdora Marka Nicholsona, który grał w First Vienna na przełomie wieków. Początkowo barwy klubowe były niebiesko-żółte. W 1915 roku startował w mistrzostwach związku FBiNÖ. Potem występował w niższych ligach. W sezonie 1921/22 zespół awansował z 3. Klasse Süd (D3). Jednak w sezonie 1922/23 nie utrzymał się w drugiej klasie, i po zajęciu 10.miejsca w 2. Klasse spadł z powrotem do trzeciej klasy. Po zwycięstwie w 1924 w 3. Klasse Süd wrócił do II. Ligi. W 1928 został mistrzem II. Ligi i zdobył historyczny awans do I. Ligi. W debiutowym sezonie 1928/29 zajął 6.miejsce w tabeli ligowej. W lutym 1933 roku klub zmienił nazwę na FC Wien i przyjął barwy czerwono-białe. W kolejnych sezonach na najwyższych poziomach zajmował miejsca od dziewiątego do czwartego.

Wskutek aneksji Austrii przez Rzeszą Niemiecką 12 marca 1938 roku rozgrywki w Austrii były organizowane jako część mistrzostw Niemiec. Austriackie kluby walczyli w Gaulidze, a zwycięzca potem uczestniczył w rozgrywkach pucharowych o tytuł mistrza Niemiec. W 1938 roku, pomimo zajętego 7.miejsca z 10, klub został zdegradowany, tak jak liga została po raz pierwszy otwarta dla całej Austrii, a nie tylko klubów z Wiednia. Dlatego 4 kluby z Wiednia musiały ustąpić miejsca klubom prowincjonalnym. W Bezirksklasse Wien A (D2) został niepokonanym mistrzem i potem grał o awans do Gauligi z mistrzem Bezirksklasse Wien B WAC Schwarz-Rot. W rundzie finałowej wygrał 3:2 po 2 remisach i zdobył awans do Gauligi. W 1942 klub świętował swój największy sukces - wicemistrzostwo Austrii.

Następnie po zakończeniu II wojny światowej klub występował na pierwszym poziomie austriackiej piramidy piłki nożnej, zajmując miejsca czwarte, piąte lub szóste. W 1952 nastąpił spad w grze klubu i w kolejnych latach plasował się w dolnej części tabeli, a w 1956 spadł z Staatsliga A. W sezonie 1956/57 zajął drugie miejsce w Staatsliga B i po wygranych barażach 3:1 i 4:3 z mistrzem Arlbergligi Schwarz-Weiß Bregenz wrócił do pierwszej ligi. W sezonie 1957/58 po raz ostatni zagrał w najwyższej lidze, po zajęciu ostatniej 14.pozycji spadł z powrotem do Staatsliga B i już nigdy nie wrócił do pierwszej ligi. W 1961 roku został zdegradowany do Wiener Liga (D3), a w 1966 wrócił do Regionalliga Ost (D2). Po zakończeniu sezonu 1972/73, w którym zajął spadkowe przedostatnie 13.miejsce, klub został rozwiązany.

W 1983 roku klub został reaktywowany jako FC Wien i zaczął występy od dołu austriackiej piramidy piłkarskiej w Wiener 3. Klasse A (D8). W 1988 klub awansował do Wiener 2. Klasse A. Po połączeniu w 1992 roku z SV Peter Bus, klub awansował do Wiener 1. Klasse A (D6), w której klub grał do 2006 roku. W tym samym roku klub połączył się z FC 1980 Wien (utworzony w 1995 roku przez połączenie FC 1980 Wien i SK Sysiphos 2000), zachowując nazwę FC 1980 Wien, dzięki czemu historia FC Wien skończyła się po raz drugi. Obecnie funkcjonuje jako szkoła piłkarska dla młodzieży.

Barwy klubowe, strój 

Klub ma barwy czerwono-białe. Zawodnicy swoje domowe spotkania zazwyczaj grają w pasiastych pionowo czerwono-białych koszulkach, białych spodenkach oraz białych getrach.

Sukcesy

Trofea międzynarodowe 
Nie uczestniczył w rozgrywkach europejskich (stan na 31-05-2019).

Trofea krajowe 

 3. Klasse Süd / Wiener Liga (D3):
 mistrz (2x): 1923/24, 1965/55
 wicemistrz (2x): 1963/64, 1964/65
 3.miejsce (1x): 1962/63

Poszczególne sezony

Rozgrywki międzynarodowe

Europejskie puchary 
Nie uczestniczył w rozgrywkach europejskich.

Rozgrywki krajowe

Struktura klubu

Stadion 
Klub piłkarski rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Franz-Koci-Platz w Wiedniu, który może pomieścić 4 000 widzów.

Kibice i rywalizacja z innymi klubami

Derby 
 Admira Wiedeń
 Austria Wiedeń
 Brigittenauer AC
 First Vienna FC 1894
 Floridsdorfer AC
 Hertha Wiedeń
 Rapid Wiedeń
 Slovan Wiedeń
 Wacker Wiedeń
 Wiener AC
 Wiener SC

Zobacz też 
 FC 1980 Wien

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu 
 
 FC Wien w bazie Foot.dk 
 
 
 
 Wyniki meczów klubu w bazie RSSSF 

Nieistniejące austriackie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1914
Kluby piłkarskie rozwiązane w 1973
Kluby piłkarskie rozwiązane w 2006
Kluby piłkarskie w Wiedniu